FRB se poate referi la:

 Federația Română de Badminton
 Federația Română de Baschet
 Federația Română de Box
 Federația Română de Bridge